Massimo Costa – attore italiano
Massimo Costa – nuotatore italiano
Massimo Costa – regista italiano
Massimo Costa – politico italiano